STS-64 — шестьдесят четвёртый старт в рамках программы Спейс Шаттл и 19-й космический полёт Дискавери, произведен 9 сентября 1994 года. Астронавты провели в космосе около 11 суток и благополучно приземлились на Авиабазе Эдвардс 20 сентября 1994 года.

Экипаж 
  (НАСА): Ричард Ричардс (Richard N. Richards) (4) — командир;
  (НАСА): Блейн Хэммонд (L. Blaine Hammond, Jr.) (2) — пилот;
  (НАСА): Джерри Линенджер (Jerry M. Linenger) (1) — специалист полёта 1;
  (НАСА): Сьюзан Хелмс (Susan J. Helms) (2) — специалист полёта 2;
  (НАСА): Карл Мид (Carl J. Meade) (3) — специалист полёта 3;
  (НАСА): Марк Ли (Mark C. Lee) (3) — специалист полёта 4.

Цель полёта 
Миссия включала в себя выполнение экспериментов разной направленности, в частности эксперимент LITE по лётным испытаниям лидара, эксперименты с возвращаемым спутником Spartan 201 снабжённым астрономической аппаратурой, опробование средства автономного перемещения астронавта SAFER, эксперимент SPIFEX по изучению выхлопа двигателей ориентации шаттла.

Примечания

Ссылки 
 Описание миссии на сайте НАСА
 STS-64 Видеоматериалы миссии

Полёты по программе «Спейс Шаттл»